UNC, é um acrónimo com três letras que se pode referir a:

Educação 
 Universidade Nacional de Córdoba em Córdoba, Argentina
 Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill na Carolina do Norte, Estados Unidos

Outros 
 Uniform Naming Convention, para sistemas Microsoft Windows
 Unified National Coarse parte do Unified Thread Standard, sistema de normalização do fio de parafusos 

Desambiguação